Пол Э́двардс (): Эдвардс, Пол — американский кинооператор и режиссёр.
 Эдвардс, Пол (1923—2004) — австрийско-американский философ.
 Эдвардс, Пол Фрэнсис (род. 1947) — английский футболист.
 Эдвардс, Пол (род. 1959) — британский легкоатлет, толкатель ядра.